Bulmer – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Bulmer – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)